FK Vitsebsk (vitryska: Футбольны клуб Віцебск, Futbolnij Klub Vitsebsk) är en vitrysk fotbollsklubb i Vitsebsk som grundades 1960 som Krasnoje Znamia.

Placering tidigare säsonger 
{|  class="wikitable" style="font-size:90%;"
|-
!Säsong
!Nivå
!Liga
!Placering
!
|-
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2010
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 1.
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| Vysshaya Liga
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 9.
| 
|-
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2011
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 1.
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| Vysshaya Liga
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 11.
| 
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2012
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Peršaja liha
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 3. 
| 
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2013
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Peršaja liha
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 3. 
| 
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2014
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Peršaja liha
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 3. 
| 
|-
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2015
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 1.
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| Vysshaya Liga
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 13.
| 
|-
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2016
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 1.
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| Vysshaya Liga
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 6.
| 
|-
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2017
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 1.
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| Vysshaya Liga
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 8.
| 
|-
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2018
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 1.
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| Vysshaya Liga
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 4.
| 
|-
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2019
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 1.
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| Vysshaya Liga
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 13.
| 
|-
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2020
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 1.
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| Vysshaya Liga
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 12.
| 
|-
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2021
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 1.
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| Vysshaya Liga
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 7.
| 
|-
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2022
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 1.
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| Vysshaya Liga
| bgcolor="#FFF" style="text-align:center;"| '| 
|-
|}

 Meriter 

 Vitryska cupen''' (1992–) Mästare (1): 1998.

 Trupp 2019 Uppdaterad: 23 april 2019''

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK Vitsebsk pá Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1960